Municipio de Belgrade puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Belgrade (condado de Nicollet, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nicollet.
 Municipio de Belgrade (condado de Washington, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Washington.